Гинтаутас Умарас (; род. 20 мая 1963, Каунас, Литовская ССР) — советский и литовский велогонщик, заслуженный мастер спорта СССР (1984), двукратный олимпийский чемпион (1988).

Биография 
Окончил Латвийский ГИФК. Выступал за клуб «Динамо» (Клайпеда). На летних Олимпийских играх 1988 в Сеуле завоевал золотые медали в индивидуальной и командной гонках преследования на 4000 м. Чемпион мира 1987 в индивидуальной гонке преследования, серебряный призёр ЧМ 1985 и 1986. Чемпион СССР 1984—1987 в командной и индивидуальной гонках преследования на 4000 м. Рекордсмен мира в 1984—1992 годах.

После завершения карьеры стал председателем Федерации велоспорта Литвы.

Старший брат Миндаугаса Умараса.

Ссылки

Источники 
 

Олимпийские чемпионы от СССР
Велогонщики Литвы
Велогонщики СССР
Велогонщики на летних Олимпийских играх 1988 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1988 года
Заслуженные мастера спорта СССР